69-й чемпіонат України з шахів, що проходив у Севастополі у першій половині 2000 року.

Загальна інформація про турнір 
Чемпіонат проводився за швейцарською системою у 9 турів. За перемогу в турнірі змагалися 116 шахістів.

Набравши 7½ очок з 9 можливих (7-1=1) чемпіоном України став представник Запоріжжя Володимир Роговський.

Із 513 зіграних на турнірі партій — 386 закінчились перемогою однієї зі сторін (75,2%), 127 партій завершилися внічию.

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України із шахів 2000 (жінки)

Посилання 
 Партії чемпіонату на сайті ФШУ
  Чемпіонат України 2000 року на 365chess.com

2000 у шахах
Шахові турніри 2000
2000 в українському спорті
Чемпіонати України із шахів